Майкл Бейнхорн — американский музыкант и продюсер.

Дискография 
 1983: Future Shock — Херби Хэнкок
 1987: The Uplift Mofo Party Plan — Red Hot Chili Peppers
 1989: Mother's Milk — Red Hot Chili Peppers
 1990: Mercurotones — The Buck Pets
 1992: Grave Dancers Union — Soul Asylum
 1992: Soul Martini — Cavedogs
 1994: Superunknown — Soundgarden
 1994: «Blind Man» и «Walk on Water» — Aerosmith
 1995: Ozzmosis — Оззи Осборн
 1996: White Light, White Heat, White Trash — Social Distortion
 1997: Sense and Sensuality — Nicky Holland
 1997: Big Windshield Little Mirror — Foam
 1998: Celebrity Skin — Hole
 1998: Mechanical Animals — Marilyn Manson
 1999: The Verve Pipe — The Verve Pipe
 2002: Untouchables — Korn
 2003: Natural Selection — Fuel
 2003: Greatest Hits — Red Hot Chili Peppers
 2004: Lest We Forget: The Best Of — Marilyn Manson
 2005: Permanent Record: The Very Best of Violent Femmes — Violent Femmes
 2005: The Best of Fuel — Fuel
 2005: And the Glass Handed Kites — Mew
 2006: A Public Display of Affection — The Blizzards
 2006: The Bronx — The Bronx
 2007: Everything Last Winter — Fields
 2008: The Sucker Punch Show — Lovedrug
 2008: Domino Effect — The Blizzards
 2010: Nobody's Daughter — Hole
 2013: TBA — Mew

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Red Hot Chili Peppers
Музыкальные продюсеры США